Komorniki (gemeente)
 Komorniki (gemeente Komorniki)
 Komorniki (gemeente Gorzkowice)
 Komorniki (powiat Legnicki)
 Komorniki (powiat Polkowicki)